Пархомівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Пархомівська волость — Сквирського повіту Київської губернії;
 Пархомівська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії.